Wilkęsy (powiat płocki) – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin.
 Wilkęsy (powiat kutnowski) – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno